Mursits Roland (Szombathely, 1991. március 14. –) magyar labdarúgó, a Szombathelyi Haladás kapusa.

Források 
 
 

1991-ben született személyek
Szombathelyiek
Magyar labdarúgók
A Haladás labdarúgói
A Békéscsabai Előre labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek
A Ceglédi VSE labdarúgói
A Dorogi FC labdarúgói